Sint-Pancratiusbasiliek (Rome)
 Sint-Pancratiusbasiliek (Tubbergen)

Pancratius